Aleksandra Hanowerska (1882–1963)
 Aleksandra Hanowerska (ur. 1999)